roosten (scheikunde), een chemisch-fysische bewerking
Roosten (Eindhoven), een wijk in Eindhoven